

Населені пункти та їхні частини
 Лісово — село в гміні Дорогочин Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Лісово — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Лісово — осада в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Лісово — осада в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Лисово

Примітки